Csokán Pál (1877–1961) tanító, általános iskolai igazgató, műkedvelő történész, régész, író, könyvészeti gyűjtő
 Csokán Pál (1914–1995) vegyész